Kira Marija Asenina (bolgarsko Кира-Мария Асенина, Kira-Marija Asenina) je bila bolgarska princesa in kot žena carja Jurija I. Terterja bolgarska carica, * ni znano, † ni znano.

Zgodovina
Kira Marija je bila hčerka carja Mica Asena in njegove žene Marije Asenine. Po materini strani je bila vnukinja carja Ivana Asena II. in Irene Komnene Epirske. Bila je tudi sestra carja Ivana Asena III. ki je prišel na bolgarski prestol leta 1280 s podporo Bizantincev.

Poročena je bila z bolgarsko-kumanskim plemičem Jurijem Terterjem. Poroko je organiziral brat Ivan Asen III., da bi utrdil svoj carski položaj. Jurij Terter se je pred poroko ločil od svoje prve žene Marije in njo in njunega sina Teodora Svetoslava poslal za talca v Bizantinsko cesarstvo. V zameno je dobil naslov despota,  najvišji v bizantinsko-bolgarski dvorni hierarhiji. Kira Marija je postala despotinja.
 
Ivanu Asenu III. ni uspelo vzpostaviti svoje oblasti v celem cesarstvu. Leta 1280 je skrivoma pobegnil iz Trnovega v Bizantinsko cesarstvo. Prestol si je prilastil Jurij Terter in Kira Marija je postala carica.

V Trnovem je bila zaradi odstavljenega  brata zelo nepriljubljena. Sporna je bila tudi njena poroka, ker je bila Jurijeva žena Marija Terter še živa. Po zakonih Bolgarske pravoslavne cerkve je bil Jurijev prvi zakon še veljaven, Kira Marija pa je bila nekanonska žena. Patriarh Joahim III. Bolgarski jima je grozil z izobčenjem in vztrajal, da ne bo popustil, dokler je Jurij Terter ne odslovi. Car se je začel pogajati z Bizantinskim cesarstvom za vrnitev prve žene in njeno zamenjavo s Kiro Marijo.

Otroci
Po pisanju Jurija Pahimerja je bila Ana Terter, žena srbskega kralja Štefana Uroša II. Milutina, hčerka Kire Marije in Jurija I. Terterja.

Predniki

Sklic

Vir
 Pavlov, Plamen. Търновските царици. ДАР-РХ, 2006.

 

Bolgarski vladarji
Vladarji v 13. stoletju
Asenovci